Reinoldijus ist ein männlicher litauischer Vorname, abgeleitet von Reinhold.

Personen 
 Reinoldijus Šarkinas (* 1946),  Wirtschaftswissenschaftler, ehemaliger Zentralbanker, Politiker, litauischer Finanzminister

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname